Las siglas IASP pueden hacer referencia a:
La Asociación Internacional de Parques Tecnológicos.
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor.

Siglas